PAMP může být:

 PAMP (software) – z angl. Personal Apache MySQL PHP, označení pro sadu softwaru
 PAMP (imunologie) – z angl. Pathogen-associated molecular pattern, molekuly typické pro povrchy patogenních organismů
 PAMP (společnost) – švýcarská společnost, která je prestižním zpracovatelem drahých kovů

Zkratky